Інгрія:
 Інгрія (Інгерманландія, Іжорія) — (,  або Inkerinmaa,  або Ingerimaa) — етнокультурний і історичний регіон, розташований по берегах Неви, наразі в Ленінградській області РФ.
 Інгрія (Інґрія) — (, ) — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, метрополійне місто Турин.

Багатозначні терміни